Willys ist der Familienname folgender Personen:
 John North Willys (1873–1935), US-amerikanischer Automobilpionier und Staatsmann

Siehe auch:
 Willys-Overland, US-amerikanischer Automobilhersteller, der seine Fahrzeuge unter den Markennamen Willys, Aero-Willys, Overland und Jeep vertrieb
 Willys MB gilt als der Urahn aller sogenannten „Jeeps“
 Willys Overland Crossley, ehemaliger britischer Automobilhersteller